Apponyi Rudolf (1802–1853) diplomata
 Apponyi Rudolf (1812–1876) diplomata, nagykövet, császári és királyi kamarás
 Apponyi Rudolf (1882–1939) jogász, főispán (Tolna vármegye), császári és királyi kamarás